Mampaey ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Mampaey (1882–1947), belgischer Politiker
 Kris Mampaey (* 1970), belgischer Fußballspieler
 Peggy Mampaey (* ~1972), belgische Badmintonspielerin

Siehe auch:

 Racing Bart Mampaey